П-5 - советская крылатая противокорабельная ракета.
 П-5  - советский пассажирский самолёт, модификация самолёта Р-5.